La saison 2013-2014 du Championnat d'Algérie masculin de handball est la  de la compétition.

Clubs participants

Localisation

Compétition 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi:
 Victoire: 2 points ;
 Match nul: 1 points ;
 Défaite: 0 point ;
 Forfait et match perdu par pénalité: -1 point.

Première phase 
Les trois premiers de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs quatrième sont qualifiés pour la deuxième phase

Groupe A 

|

|}

Groupe B 

|

|}

Groupe C 

|

|}

Groupe D 

|

|}

Deuxième phase 
Les deux premiers de chaque phase sont qualifiés pour les demi-finales.

Groupe A 

|

|}

Groupe B 

|

|}

Tour final

Champion d'Algérie 2013-2014

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie masculin de handball

Lien externe 
 Classement du Championnat d'Algérie masculin de handball sur fa-handball.org

2013-2014
Algérie M1
Handball M1